Torabi ist der Familienname folgender Personen:

 Hamid Reza Torabi (* 1973), iranischer Geistlicher
 Mehdi Torabi (* 1994), iranischer Fußballspieler
 Mohhamareza Torabi (* 1991), iranischer Grasskiläufer